

Musica 

Sanremo 2002 – singolo di Roberto Benigni.
Sanremo 2002 – compilation del festival del 2002.
Super Sanremo 2002 – compilation del festival del 2002.

Televisione 

Festival di Sanremo 2002 – 52ª edizione del celebre festival italiano.